

Letteratura 
 Doktor Živago – romanzo di Boris Leonidovič Pasternak

Persone 
 Fräulein Doktor – spia al servizio della Germania durante la prima guerra mondiale
 Paul Doktor – violista austriaco naturalizzato statunitense
 Doktor Avalanche – componente del gruppo The Sisters of Mercy

Spettacolo 
 Der kleine Doktor – serie televisiva tedesca di genere poliziesco
 Fräulein Doktor – film del 1969 diretto da Alberto Lattuada
 Doktor Ajbolit –  film del 1938 diretto da Vladimir Viktorovič Nemoljaev
 Doktor Martin – serie televisiva tedesca prodotta da Phoenix Film
 Doktor Vera – film del 1967 diretto da Damir Alekseevič Vjatič-Berežnych

Altro 
 Doktor Faust – opera di Ferruccio Busoni su libretto tedesco del compositore, basata sul mito di Faust
 Doktor Faustus – protagonista di un racconto popolare tedesco usato per numerose opere di fantasia